

Moldáviával kapcsolatos szócikkek 
Moldáv nyelv, latin nyelvcsaládba tartozó nyelv
Moldova, állam Kelet-Európában